The Crystal Method — пятый студийный альбом американского электронного дуэта The Crystal Method. Его релиз состоялся 14 января 2014 года, однако уже с 4 января альбом доступен для свободного прослушивания на сайте The Hype Machine. Первоначально выпуск пластинки планировался на 2013 год, но был отложен из-за тяжёлой операции на головном мозге одного из участников дуэта Скотта Киркленда.

Об альбоме

Анонс и выпуск 

Запись нового студийного материала началась в середине 2012 года в Лос-Анджелесе. До этого совместно с соул-певицей Мартой Ривз музыканты записали композицию «I’m Not Leaving», изданную на сборнике разных исполнителей Re:Generation Music Project 2012. 22 февраля 2013 года Скотт Киркленд в профиле The Crystal Method в Твиттере оставил следующее сообщение:

Музыканты хотели выпустить новую пластинку летом 2013, но из-за операции по удалении кисты на головном мозге у Киркленда релиз альбома пришлось отложить.

В ноябре 2013 года был выпущен сингл «Emulator», а месяцем позже было обнародовано название альбома «The Crystal Method». Также в декабре в качестве второго сингла выходит песня «Over It», в записи которой принимала участие певица Диа Фрэмптон. К композиции был снят видеоклип. С 4 января 2014 музыкальный материал пластинки стал доступен для прослушивания на сайте The Hype Machine. Официальный релиз альбома состоялся 14 января 2014 года.

В музыкальном плане The Crystal Method содержит влияния современной электронной танцевальной музыки и дабстепа. Помимо этого присутствует множество элементов синти-рока, фанка и дэнсхолла.

Реакция критиков 
Альбом получил сдержанные отзывы от музыкальных обозревателей. Редактор Alternative Press Энни Залесски оценил работу на три с половиной звезды, отметив, что альбом является чем-то средним между New Order и Daft Punk. Ян Робинсон из CraveOnline присудил пластинке семь баллов из десяти, однако сказав, что это «наименее динамичная работа электронного дуэта». Лили Муаери из The A.V. Club поставила B-, добавив: «Альбом хочется слушать, но The Crystal Method исчерпали себя». Обозреватель Allmusic Грегори Хейни оценил альбом в 3 звезды из 5. Он написал: «The Crystal Method повторяются… они добавили лишь немного современного клубняка к своему тяжёлому синтезаторному звуку». Но в завершение своей рецензии Хейни добавил, что дуэт всё равно остаётся одним из лучших долгоживущих коллективов электронной музыки.

Список композиций

Участники записи

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The Crystal Method
 Информация об альбоме на Allmusic
 
 
 

Альбомы The Crystal Method
Альбомы электронной музыки